

Patronyme 

  ;
  ;
 Ralph Abercromby (1734-1801), général britannique.

Toponyme 

 Abercromby, canton canadien des Laurentides, au Québec ;
 Rivière Abercromby, un affluent de la rivière de l'Achigan, traversant Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie, situées dans la MRC Rivière-du-Nord, dans la région administrative des Laurentides, au Québec, au Canada.

Patronyme écossais